A ZSFK Zenyit Szankt-Petyerburg (cirill betűkkel: ЖФК Зенит), női labdarúgó-szakosztálya 2020-ban jött létre. Az orosz Szuperliga résztvevője.

Klubtörténet 
A Zenyit vezetősége 2020 februárjában jelentette be, hogy átveszi a Torpedo Izsevszk csapatától első osztályú licencét és megalakítja női együttesét.

Játékoskeret 
2021. szeptember 20-tól

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Orosz női labdarúgócsapatok
2020-ban alapított labdarúgócsapatok
Szentpétervár